Il termine melancholia, che in lingua latina e in lingua inglese significa malinconia, può riferirsi a:

Cinema 
 Melancholia – film del 1989 diretto da Andi Engel
 Melancholia – film del 2008 diretto da Lav Diaz
 Melancholia – film del 2011 diretto da Lars von Trier

Medicina antica 
 melancholia – caratteristica del temperamento melanconico nella teoria umorale.

Musica 
 Melanchólia – album dei Matia Bazar del 1985
 Melancholia – album di William Basinski del 2003
 Melancholia – album di Marta Bijan del 2018
 Melancholia – gruppo musicale italiano

Altro 
 5708 Melancholia – asteroide scoperto nel 1977
 Melencolia I (o Melacholia I) – incisione a bulino di Albrecht Dürer del 1514